Таня Нолан (; род. , Ракая) — новозеландская актриса.

Биография 
Таня Нолан родилась 19 августа 1983 года в небольшом городке Ракая на юге Новой Зеландии, позже переехала в Окленд. В 2005 году окончила новозеландскую драматическую школу.

С 2007 года снимается в кино у себя на родине, а с 2009 года — ещё и в США. В 2007 году была номинированана премию «Qantas Television Awards» в категории «Лучшая актриса» за роль в сериале «The Hothouse». С 2009 по 2011 год снималась в сериале «Вперед, девочки». С 2014 по 2015 год снималась в сериале «Отчим Дэйв». С 2017 года снимается в мыльной опере «Домой и в путь».

Не замужем. С 2009 года Таня живёт в Лос-Анджелесе, США.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Тани Нолан
 Профиль актрисы на сайте TV.com

Родившиеся в регионе Кентербери